Horizon (englisch und französisch für „Horizont“) steht für:

 Horizon (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1972)
 Horizon 2020, ein EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, siehe Horizont 2020
 Horizon Air, US-amerikanische Regionalfluggesellschaft
 Horizon (Fernsehserie), populärwissenschaftliche BBC-Fernsehdokumentationsreihe (ab 1964)
 Horizon (Film), US-amerikanischer Porno-Science-Fiction-Film von Sam Hain (2011)

 Horizon (Plattform), TV-Plattform von Liberty Global in mehreren Ländern
 Horizon Nuclear Power, 2009 gegründetes Unternehmen zum Bau von Kernkraftwerken in Großbritannien

 Horizon (Schiff), Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean Cruises Ltd., bekannt auch als Island Star, Pacific Dream
 Horizon Therapeutics, ein an der NASDAQ gelistetes Pharmaunternehmen  
 Horizon (Zeitschrift), britische Literatur- und Kunstzeitschrift (1940–1950)
 Horizon Zero Dawn, Action-Rollenspiel
 Horizon-Klasse, Fregattenklasse der französischen und italienischen Marine
 Johnny Horizon, US-amerikanisches Umweltschutzmaskottchen
 Horizon, Kameramodell, siehe Zenit (Fotoapparat)#Modellreihen
 NorthStar Horizon, 8-Bit-Computer (1979)
 Saab-Valmet Horizon, Automodell
 Split Horizon, Netzwerkprotokoll
 Talbot Horizon, Automodell von Chrysler
 Horizon Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Lake Horizon, See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:

 Event Horizon – Am Rande des Universums (Film 1997)
 Event Horizon (Installation)
 Horizon Field
 Horicon (Begriffsklärung)
 Horizons (Begriffsklärung)
 Horizont (Begriffsklärung)
 Orizon (deutsches Personalunternehmen)
 Time Horizon
 Kim de l’Horizon